Зани (), или Чани (), грузинска су етничка група поријекло са обала Црног мора, која претежно живи у области Понт у Турској (гдје су муслимани и изјашњавају се као Турци), у Грузији (претежно у Аџарији и Мегрелији), а поједини (који су православци и сврставани су Лозанским миром међу понтске Грке) живе у Грчкој. Етничка група се раније налазила на простору које отприлике одговара границама древног краљевства Колхида на сјевероистоку и Трапезунтског царства на југозападу.

Ова етничка група даље се диференцира у двије категорије:
 Лази и
 Мегрели.

Лази претежно живе на сјевероистоку Турское, док Мегрели живе на западу Грузије. Њихов заједнички језик био је протозански, који се затим подијелио на двије гране, ласки и мегрелски.

Галерија

Види још 
 Грузини

Литература 
 
 

Кавкаски народи
Етничке групе Грузије
Етничке групе Турске
Древни народи Грузије